Eugène Mannoni (1921-1994), journaliste et écrivain français
 Gérard Mannoni (1928-2020), sculpteur français
 Gérard Mannoni (1939-), critique musical et chorégraphique français
 Maud Mannoni (1923-1998), psychanalyste française
 Octave Mannoni (1899-1989), ethnologue, philosophe et psychanalyste français
 Olivier Mannoni (1960-), traducteur, journaliste et biographe français.